Гай () — личное имя (преномен) в Древнем Риме этрусского происхождения (Cai, Cae, этимология неясна).

Известные носители 
 Гай — римский юрист II века.
 Гай — церковный писатель начала III века.
 Гай (?—296) — епископ Рима.

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Гай»

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Имена этрусского происхождения